Kosog ist der Familienname folgender Personen:

 Oskar Kosog, Breslauer Lehrer, Verbreiter des nach ihm benannten Kosog'schen Diktats
 Simone Kosog (* 1967), deutsche Autorin

Siehe auch:
 Kosok